Товма Арцруні - вірменський історик ІХ ст. 
 Товма Ванандеці - вірменський єпископ  XVII ст.